Это последующий список победителей и номинантов на премию MTV Movie & TV Awards за лучшее шоу (). Эта категория дебютировала в 2017 году, когда церемония начала совместные отмечания кино и телевидения под названием «Шоу года» ().

Победители и номинанты

2010е

2020е

Множественные победы и номинации 
Следующие сериалы получили несколько номинаций:

Следующие сети получили несколько номинаций:

Примечания 

Шоу